Kong animációs sorozat
 Kong elefántcsontparti település